Panomya är ett släkte av musslor som beskrevs av Gray 1857. Panomya ingår i familjen Hiatellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Panomya